Jméno a příjmení Josef Bartoš patří více encyklopedicky významným osobám:

 Josef Bartoš (1861–1924) – český hudební skladatel
 Josef Bartoš (1902–1966) – český hudební skladatel
 Josef Bartoš (fotbalista) (* 1955) – český fotbalista
 Josef Bartoš (historik) (1931–2005) – profesor historie, regionální historik severní Moravy
 Josef Bartoš (hudební kritik) (1887–1952) – středoškolský profesor, hudební kritik a překladatel
 Josef Bartoš (redaktor) (1861–1926) – ředitel cukrovaru, redaktor a překladatel
 Josef Bartoš (žokej) (* 1981) – žokej, dvojnásobný vítěz Velké pardubické 2006 a 2008